Spojení písmen V a N může mít různé významy:

VN 
 vysoké napětí
 VVN – velmi vysoké napětí
 VN – kód ISO 3166-2 pro Vietnam
 zkratka pro vojenskou nemocnici
 ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice

.vn 
 .vn – internetová doména nejvyššího řádu pro Vietnam

Vn 
 zkratka pro vyrovnávkový vlak – druh nákladního vlaku v Česku

Podobné zkratky 
 VVN